La Coppa di Norvegia è una competizione pallavolistica maschile per squadre di club norvegesi, organizzata annualmente dalla Federazione pallavolistica della Norvegia.

Albo d'oro

Palmarès

Collegamenti esterni